Каменков (Каменкова) — фамилия:

 Каменков, Георгий Владимирович (1908—1966) — советский учёный.

 Каменкова, Анна Семёновна (род. 1953) — советская и российская актриса.

См. также 
 Каменкович